Daecheon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Daecheon-dong, Boryeong, stadsdel i Boryeong, Södra Chungcheong, 
 Daecheon-dong, Seogwipo, stadsdel i Seopwipo, Jeju,